Читтур:

 Читтур — город в индийском штате Андхра-Прадеш. Административный центр округа Читтур.
 Читтур — округ на юге индийского штата Андхра-Прадеш.